Абдулла (Абдул) Рамазанович Ахмедов (15 сентября 1929, с. Хурукра, Лакский округ, Дагестанская АССР — 1 февраля 2007, Москва) — советский, туркменский и российский . Народный архитектор СССР (1984). Лауреат Государственной премии СССР (1976).

Биография 
Родился в ауле Хурукра Лакского округа Дагестанской АССР. Сын ювелира, часового мастера.

В 1953 году окончил отделение архитектуры Азербайджанского политехнического института в Баку (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). Учился у В. С. Саркисова и М. А. Усейнова.

В 1953—1961 годах работал в институте «Туркменгоспроект» (Туркменская ССР). В 1961—1987 годах — главный архитектор Ашхабада. Председатель Союза архитекторов Туркменской ССР (1986—1987).

С 1987 года работал в Москве: главный архитектор проектного института «Гипротеатр», в 1989—1992 годах секретарь правления Союза архитекторов СССР, затем главный учёный секретарь Московского отделения Международной академии архитектуры, в 1994—2007 — архитектор, главный архитектор мастерской № 20 управления «Моспроект-2».

Действительный член Академии художеств СССР (1988). Академик Российской Академии архитектуры и строительных наук (РААСН) (1994).

Скончался 1 февраля 2007 в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Семья 
 Сын — Бадави, архитектор
 Внуки — Роман, юрист, работает в Военно-строительном комплексе Минобороны России; Лика, ученица средней школы.

Награды и звания 
 Народный архитектор СССР (1984)
 Государственная премия СССР (1976) — за архитектуру здания Государственной республиканской библиотеки Туркменской ССР им. К. Маркса в Ашхабаде (1969—1974).

Работы 
В Туркмении
 здания водолечебницы в Арчмане (1954);
 здание треста «Ашхабадстрой» в Ашхабаде (1956);
 проект триумфальной арки-въезда на советско-иранской границе (1956—1957);
 здание управления «Каракумстрой» в Ашхабаде (1964—1967, совместно с архитектором Ф. Р. Алиевым);
 гостиница «Ашхабад» в Ашхабаде (1967, совместно с архитектором Б. Д. Шпаком); 
 Государственная республиканская библиотека Туркменской ССР им. К. Маркса в Ашхабаде (1969-74, совместно с архитекторами Б. Д. Шпаком, Г. В. Меендорфом, скульпторы В. С. Лемпорт, Н. А. Силис, Т. А. Соколова, Л. Л. Кремнева).
В Москве
 проекты театрально-гостиничного комплекса, бизнес-центра, административных и коммерческих зданий.

Примечания

Источники 
 Ахмедов Абдулла Рамазанович knowledge.su
 Ахмедов Абдулла Рамазанович enc-dic.com
 АБДУЛ AХМЕДОВ

Градостроители СССР
Градостроители Туркменистана
Члены Союза архитекторов СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Академики РААСН
Похороненные на Троекуровском кладбище